«Дюжина аббатов» () —  это исторический роман итальянской писательницы Лауры Манчинелли, опубликованный в 1981 году, и лауреат  в том же году. Перевод на русский — Е. Сергеева, Д. Митрофанова.

История происходит в конце XIII века в замке, расположенном в горах Валле-д'Аоста.

Сюжет 
Герцог Франкино Мантуанский 25 лет от роду наследует по завещанию замок с условием оставаться верным религии и блюсти целомудрие. Сомнительное предложение, «но он принял наследство, ибо ему показалось некрасивым не принять его, ведь обычно так и поступают, а почему – этого, в сущности, он и сам не знал». Дюжина аббатов из окрестных монастырей призвана заботиться о соблюдении обязательств герцогом, но все таинственным стечением обстоятельств погибают один за другим. Со смертью последнего замок охватывает пожар. Жители вольны идти куда угодно, а герцог освобождается от своего обязательства.

Все персонажи, среди которых есть те, кто появляется единожды, олицетворяют социальные классы Средневековья.

Переводы на русский язык

См. также 
 Валле-д’Аоста
 
 
 Анжу-Сицилийский дом

Примечания

Ссылки 

Романы 1981 года
Произведения Лауры Манчинелли
Исторические романы о XIII веке
Исторические романы на итальянском языке